Фамилија Бернал има више значења:

 Фамилија Бернал (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Бернал, Колонија Мадеро (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику